Aceasta este o listă de publicații din județul Bistrița-Năsăud:

 Bistrițeanul, http://www.bistriteanul.ro
 Gazeta Bistriței, http://www.gbnews.ro 
 Gazeta de Bistrița, http://www.gazetadebistrita.ro
 Mesagerul de Bistrița, http://www.mesagerul.ro
 Răsunetul, http://www.rasunetul.ro
 Sportul Bistrițean, http://www.sportulbistritean.ro
Bistrița Express http://www.bistritaexpress.ro/

 Publicații online
 Bistrița24, http://www.bistrita24.ro 
POV21 https://www.pov21.ro/
 http://www.observatorbn.ro
 http://www.ziarul-bn.ro
 Timp Online, http://www.timponline.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Bibliografie suplimentară 
 Istoria presei din județul Bistrița-Năsăud, Teodor Tanco, 2004

Bistrița-Năsăud
Publicații